Film
 Csáó, Lizzie! (2003), Jim Fall filmje

Televíziós sorozat
 Lizzie McGuire (2001–2004), Larry Shaw filmsorozata